Futbolnij klub Dinamo Minsk (, FK Dynama Minsk; , normalt bare kendt som Dinamo Minsk) er en hviderussisk fodboldklub fra hovedstaden Minsk. Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Dinamo Stadion. Klubben blev grundlagt i 1927, og nåede under Sovjet-tiden at vinde et enkelt sovjetisk mesterskab. Siden Hvideruslands uafhængighed har klubben vundet syv mesterskaber og tre pokaltitler.

Titler 
 Sovjetisk Mesterskab (1): 1982

 Hviderussisk Mesterskab (7): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 og 2004
 Toere: 1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2015 og 2017

 Hviderussisk Pokalturnering (3): 1992, 1994 og 2003

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1927
Minsk